Bernardo – nome proprio di persona italiano maschile
 Bernardo – famiglia nobile veneziana
 Bernardo – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America, nel Texas
 Bernardo – personaggio immaginario, servo muto dell'eroico giustiziere mascherato e abile spadaccino Zorro

Persone 
 Bernardo – comandante del contingente sassone nella battaglia di Lenzen nel 929
 Bernardo – vescovo italiano del X secolo
 Bernardo – nobile carolingio, figlio di Carlo Martello
 Bernardo – vescovo cattolico di Gaeta dell'XI secolo
 Bernardo – vescovo cattolico di Padova dell'XI secolo
 Bernardo – cardinale italiano del XII secolo
 Bernardo – vescovo cattolico di Firenze del XII secolo
 Bernardo – figlio illegittimo di Carlo il Grosso pretendente al trono di Alemannia
 Bernardo pellegrino – religioso britannico, venerato come santo
 Bernardo di Abbeville (Bernardo di Tiron) – monaco ed eremita francese, venerato come santo
 Bernardo di Chiaravalle – monaco e abate francese, venerato come santo
 Bernardo da Offida – religioso italiano
 Bernardo di Mentone – religioso italiano, venerato come santo
 Bernardo da Parma (Bernardo di Botone) – giurista e glossatore italiano.
 Bernardo degli Uberti – cardinale italiano, venerato come santo
 Bernardo da Venezia – architetto e scultore italiano
 Mario Bernardo – direttore della fotografia e partigiano italiano
 Mike Bernardo – kickboxer e pugile sudafricano
 Narciso Bernardo – cestista e allenatore di pallacanestro filippino
 Paolo de Bernardo – notaio, umanista e diplomatico italiano

Pagine correlate
 Bernard
 Bernardi
 Di Bernardo
 San Bernardo
 Bernardo I
 Bernardo II
 Bernardo III